Дальноки — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дальноки, Енё (1932—2006) — венгерский футболист, защитник.
 Миклош-Дальноки, Бела (1890—1948) — венгерский генерал, премьер-министр Венгрии в 1944—1945 гг.